Пинилья-де-Торо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Торо.  Занимает площадь 24,27 км². Население — 287 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы